

Geografia
 Baghramyan, comune armeno della provincia di Ararat
 Baghramyan, comune armeno della provincia di Armavir
 Baghramyan, comune armeno della provincia di Echmiadzin

Persone
 Movses Baghramian, indipendentista armeno
 Ovanes Chačaturovič Bagramyan, generale armeno (1897-1982)

Altro
 Battaglione Bagramyan, organizzazione militare armena operativa negli anni novanta per l'indipendenza dell'Abcasia, in Georgia